Almenhausen ist ein Ortsname:

 in Deutschland:
 Almenhausen, Wüstung bei Mihla im Wartburgkreis, Thüringen
 in Russland:
 Almenhausen, Kreis Insterburg: [Uralskoje] im Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad [nicht mehr existent]
 Almenhausen, Kreis Preußisch Eylau: Kaschtanowo (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad

Siehe auch:
 Allmenhausen